Гульево — упразднённая деревня в Вологодском районе Вологодской области.

Входила в состав Старосельского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Старосельский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Вологды — 45 км, до центра муниципального образования Стризнево — 4 км. Ближайшие населённые пункты — Сидельниково, Котельниково, Брагино.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

9 января 2021 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Вологодского района